Stor-Skaltjärn kan syfta på:
Stor-Skaltjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (10,8 ha)
Stor-Skaltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (6,59 ha)

Se även
Skaltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn